Рыбасов — фамилия; женская форма — Рыбасова.

Известные носители:

 Рыбасов, Иван Осипович (1846—1877) — российский дирижёр и музыкальный педагог; капельмейстер Александринского театра. 
 Рыбасова, Мария Дмитриевна (род. 1953) — советский и российский художник-сценограф и художник-постановщик.

См. также